Abel Tasman
6594 Tasman
Península de Tasman
Tasmânia
Ponte Tasman
Austin Tasman

Desambiguação